Amerikai Egyesült Államok
 Depoe Bay (település) – település Oregonban
 Depoe Bay Bridge – híd Depoe Bay mellett
 Depoe Bay Whale Watching Center – bálnamegfigyelő látogatóközpont a Csendes-óceán partján